Vergiftigingencentrum (algemeen artikel)
 Antigifcentrum (België)